La palabra Manaos puede referirse a:

 Manaos, ciudad de Brasil, capital del estado de Amazonas.
 Manaos, película dirigida por Alberto Vázquez-Figueroa en 1979.
 Manaos, gaseosa argentina.
 Manaós (tribu), una tribu indígena, que habitaron la región entre la actual ciudad de Manaus